familia – inaczej rodzina
 familia – łacińskie określenie służby dworskiej (patrz czeladź)
 Familia – stronnictwo
 Familia – rumuńskie pismo o profilu encyklopedycznym i literackim
 Familia – album Sophie Ellis-Bextor
 Familia – album Camili Cabello